Bel-dan – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Bel-dan (herold) – asyryjski dostojnik sprawujący urząd „herolda pałacu” za rządów Szamszi-Adada V (823–811 p.n.e.) i Adad-nirari III (810–783 p.n.e.)
 Bel-dan (gubernator) – asyryjski dostojnik sprawujący urząd „wielkiego podczaszego” za rządów Aszur-nirari V (754–745 p.n.e.) i gubernatora Kalchu za rządów Tiglat-Pilesera III (744–727 p.n.e.)